Salignac puede referirse a: 

 Salignac, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Salignac, comuna francesa situada en Gironda.